N76 peut faire référence à :
 Autres inflammations du vagin et de la vulve, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Tribune (N76), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Nokia N76, un smartphone de la marque finlandaise Nokia ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres